"Măgura" pode ser as seguintes comunas romenas:
 Măgura (Buzău)
 Măgura (Bacău)
 Măgura (Teleorman)
 Măgura Ilvei
 Sârbii-Măgura
 Optaşi-Măgura

Ver também
 Magura (distrito)

Desambiguações de topônimos